Lippepark ist der Name mehrerer Parkanlagen:

 Lippepark (Hamm) in der kreisfreien Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Lippepark (Lünen) in Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Lippepark (Panschwitz-Kuckau) am Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau, Landkreis Bautzen, Sachsen